Asterix bei den Olympischen Spielen steht für:

 Asterix bei den Olympischen Spielen (Comic), Band der Comic-Serie Asterix
 Asterix bei den Olympischen Spielen (Film), internationale Comic-Realverfilmung von Thomas Langmann und Frédéric Forestier (2008)